Александр Иванович Лисицын:
 Лисицын, Александр Иванович (1901—1975) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Лисицын, Александр Иванович (1911—1943) — командир отряда парашютистов, командир партизанского отряда, организатор партизанского движения, старший лейтенант.